L'édition 2022 du tournoi de tennis de Marseille se déroule du 14 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Ugo Humbert, des Italiens Gianluca Mager et Jannik Sinner et du Lituanien Ričardas Berankis. Ils sont respectivement remplacés par Dennis Novak, Zizou Bergs, Kamil Majchrzak et Pierre-Hugues Herbert.

Lauréats 
Le Russe Andrey Rublev remporte le tournoi en battant en finale Félix Auger-Aliassime. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Denys Molchanov et Andrey Rublev décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Ben McLachlan. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Marseille
Tennis en France en 2022
Tennis en février 2022
Sport en France en février 2022